Les Arcs (Savoie), een skioord in het departement Savoie in de Franse Alpen
Les Arcs (Var), een gemeente in het Franse departement Var aan de Cote d'Azur